No go ou Nogo peut faire référence à :

 Nogo A, B, C, trois protéines isoformes du Réticulon 4.
 No-go zone, une zone dans une ville, interdite aux autorités civiles par une force paramilitaire, par exemple, ou une zone interdite à certains individus ou groupes.
 , un ensemble de deux tambours dans la musique coréenne.

Toponyme 
 Nogo river, un affluent de la rivière Burnett en Australie.
 , une petite communauté non-incorporée en Arkansas, aux États-Unis.
 , un village abandonné du  Missouri, aux États-Unis.

Voir aussi 
 , un single du groupe De La Soul.
 Hikaru no go, un manga.